Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale Naoko Sawamatsu 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans (primo turno)
 Naoko Sawamatsu (finale)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Marianne Werdel (semifinali)

 Anne Minter (primo turno)
 Karin Kschwendt (quarti di finale)
 Monique Javer (quarti di finale)
 Sarah Loosemore (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1991